Il singolare maschile del torneo di tennis Stockholm Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale John McEnroe 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 John McEnroe (finale)
 Gene Mayer (semifinali)
 Harold Solomon (primo turno)

 Brian Gottfried (secondo turno)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Victor Amaya (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1980